Le xian de Pujiang est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Le xian de Pujiang est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.